41-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 6 по 8 февраля 2009 года на санно-бобслейной трассе в городе Лейк-Плэсид, Нью-Йорк, США (ранее чемпионат уже проводился здесь в 1983 году).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Ссылки 
 Результаты состязаний на официальном сайте Международной федерации санного спорта  

Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Февраль 2009 года
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по санному спорту в США